Turniej curlingu na Zimowej Uniwersjadzie 2015 odbył się w dniach 4-13 lutego w Fuentenueva Pavilion w Grenadzie. Oficjalne treningi miały miejsce 4 lutego.

W rywalizacji wzięło 10 kobiecych i męskich reprezentacji, łącznie 100 curlerów. Tytułów mistrzowskich broniły Rosjanki i Szwedzi.

W konkurencji kobiecej zespół Anny Sidorowej z Rosji zdołał ponownie zdobyć złote medale. W finale zawodniczki z Moskwy zwyciężyły 9:8 nad, niepokonanymi wcześniej, Kanadyjkami (Breanne Meakin). Na najniższym stopniu uplasowały się Szwajcarki (Michèle Jäggi), które pokonały 8:7 Szwedki (Sara McManus).

Tytuły mistrzowskie wśród mężczyzn przypadły Norwegom (Steffen Walstad), którzy  finale przejęli dwa ostatnie endy i wygrali cały mecz przeciwko Rosjanom (Jewgienij Arkipow) 7:6. Brązowe medale, po wygranej 7:4 nad Szwedami (Gustav Eskilsson), zdobyli Brytyjczycy (Kyle Smith).



Kobiety

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin:

Play-off

Mężczyźni

Round Robin 
Klasyfikacja po Round Robin:

Play-off

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 
 

Curling na Zimowej Uniwersjadzie 2015